

Cinema 
Hullabaloo – film del 1940 diretto da Edwin L. Marin

Musica 
Hullabaloo Soundtrack – raccolta dei Muse del 2002
Hullabaloo: Live at Le Zenith, Paris – DVD dei Muse del 2002

Televisione 
Hullabaloo – programma televisivo statunitense degli anni 1960